Варопаново (ранее Варапаново) — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в сельское поселение «Новоизборскую волость».

География 
Расположена на прибрежье Псковского озера, в 8,5 км к северу от волостного центра, деревни Новый Изборск и в 0,5 км к северу от деревни Печки и в 1,5 км к западу от окраин деревни Видовичи.

Население

Ссылки 
 Карта O-35-080-B Масштаб: в 1 см 500 м. Госгисцентр

Примечания 

Населённые пункты Печорского района